Iman
Iman (islam)
Iman bint Abdullah, jordanska princeza
Iman bint ِHussein, jordanska princeza
Iman (narod)
Iman (strip)
I-Man